Haveri kan syfta på:

Haveri (olycka)

Geografi

Finland 

 Haveri (ö), Mellersta Finland, Jämsä,

Indien 

 Hāveri, ort, Karnataka, Haveri, 
 Haveri (distrikt), Karnataka, 
Haveri, Indien (samma plats) som Hāveri

Se även
Rättshaveri

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar